Тимоти Джон Райан (; род. 16 июля 1973, ) — американский политик, член Демократической партии, член Палаты представителей США (с 2003).

Биография 
Родился 16 июля 1973 года в Найлзе, штат Огайо. В средней школе играл в американский футбол, стал звездой команды на позиции квотербека, начал выступать за команду престижного , но профессиональная спортивная карьера не задалась из-за травмы колена. Перевёлся в Университет штата в Боулинг-Грине, который окончил со степенью бакалавра по политологии. Докторскую степень по праву получил в школе права Университета Нью-Гэмпшира, также учился во Флорентийском университете по международной программе  университета штата Пенсильвания. В 1995—1997 годах начинал карьеру в аппарате конгрессмена Джеймса Трэфиканта, затем работал в офисе прокурора округа Трамбулл.

В 2001 году был избран в , в 2002 году победил на выборах в Палату представителей США, заняв кресло Трэфиканта, осуждённого по коррупционным обвинениям.

Сторонник программы перехода на полностью бюджетное финансирование здравоохранения, известной под названием «Медикэр для всех», является соучредителем  кокуса в Палате представителей. В 2006 году поддержал законопроект Secure Fence Act, предполагавший сооружение на границе с Мексикой системы заградительных барьеров для пресечения нелегальной иммиграции.

В 2010 году инициировал  о введении запретительных таможенных тарифов на импорт в США товаров из стран, искусственно занижающих курс национальной валюты (в первую очередь имелся в виду Китай), который, однако, так и не был передан из Палаты представителей на рассмотрение Сената. Изначально поддержал  к , которая предусматривала ограничение финансирования абортов из федерального бюджета, но в январе 2015 года объявил об изменении своей позиции в сторону гарантирования женщинам свободы выбора.

4 апреля 2019 года официально объявил о вступлении в борьбу за выдвижение его кандидатуры от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Политики США XXI века
Выпускники Янгстаунского государственного университета
Выпускники Государственного университета Боулинг Грин
Выпускники Университета Нью-Гэмпшира
Выпускники Школы права Университета Нью-Гэмпшира
Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Огайо
Кандидаты в президенты США (2020)
Члены Сената Огайо